Wezel peut faire référence à :

Personnalités 

 (1968- ),
 (1747–1819),
 (1691–1755),
Mario Wezel (1988- ),
 (1903–?),
 (1965- ),
Wolf Wezel (1935- ).

Lieux 

Wezel (Belgique)

Voir aussi 
Wetzel
André Vésale